Eefde (en baix saxó neerlandès, Aefde) és una població del municipi de Lochem a la província de Gelderland, a l'est dels Països Baixos. L'1 de gener del 2015 tenia 4.379 habitants. Es troba a la vora del Canal de Twente.

Personatges coneguts 
 Jans Koerts (1969), ciclista
 Orhan Džepar (1996), futbolista

Referències

Enllaços externs 

 Lloc web del municipi de Lochem

Gelderland